

Гучава (притока Белянського потоку)
 Гучава (притока Золної)

Гучава (притока Бранної)